donkere moerwants
 venmoerwants
 vlekmoerwants
 zeldzame moerwants